Vacatko ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Vacatko (1873–1956), österreichischer tschechischer Maler, Graphiker und Bildhauer des Jugendstils
 Vladimír Vacátko (1952–2016), deutscher Eishockeyspieler